André Bourgey, un géographe français (1936 -).
 Geodis Bourgey-Montreuil, (Geodis BM) une société de transport.